Martin Davis (1928–2023) amerikai matematikus
 Martin Davis (1937–2022) amerikai vívó, olimpikon, asztrológus
 Martin Davis (1958–) amerikai teniszező
 Martin Davis (1996–) jamaicai labdarúgó